Elder (englisch „Ältester“) steht für:

 Elder (Aborigines), Führer von Clans und Stämmen der Aborigines
 Elder (Band), amerikanische Rockband
 Elder, Amt im Mormonentum, siehe Priestertum (Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage)#Einteilung und Ämter

Elder ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Elder (* 1941), nordirischer Fußballspieler
 Clergé de Elder, erster Weltmeister der Sportgeschichte
 Dorothy-Grace Elder, schottische Journalistin und Politikerin
 Ellen Rozanne Elder (* 1940), US-amerikanische Historikerin
 Glen Elder (* 1934), US-amerikanischer Soziologe und Hochschullehrer
 Jack Elder (* 1941), US-amerikanischer Rennrodler
 James Elder (* 1934), kanadischer Reiter
 James Walter Elder (1882–1941), US-amerikanischer Politiker
 Jimmy Elder (1928–2022), schottischer Fußballspieler

 Larry Elder (* 1952), amerikanischer Moderator, Autor und Politiker
 Lonne Elder III (1927–1996), US-amerikanischer Schauspieler, Dramatiker und Drehbuchautor
 Marc Elder (1884–1933), französischer Schriftsteller
 Mark Elder (* 1947), britischer Dirigent
 Michael Elder (1931–2004), britischer Schauspieler und Schriftsteller
 Murray Elder, Baron Elder (* 1950), britischer Politiker
 Norman Elder (1939–2003), kanadischer Spring- und Vielseitigkeitsreiter und Autor

 Robert Elder, schottisch-australischer Geschäftsmann und Philanthrop
 Ruth Elder (1902–1977), US-amerikanische Pilotin und Schauspielerin
 Stewart Duke-Elder (1898–1978), britischer Augenarzt und Chirurg
 Troy Elder (* 1977), australischer Feldhockeyspieler
 Verona Elder (* 1953), britische Leichtathletin
 Will Elder (1921–2008), US-amerikanischer Illustrator und Comiczeichner
 William Henry Elder (1819–1904), US-amerikanischer Bischof

Elder steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elder (Alabama), im Clay County
 Elder (Colorado), im Otero County
 Elder (Clarke County, Georgia)
 Elder (Oconee County, Georgia)
 Elder (Louisiana), im Allen Parish
 Elder Heights, im Oconee County, Georgia
 Elder Hill, im Garrett County, Maryland
 Elder Mountain, im Marion County, Tennessee
 Elder Ridge, im Oconee County, Georgia
 Elder Springs, im Seminole County, Florida

Fließgewässer  in den Vereinigten Staaten:
 Elder Lick Branch im Clay County, Kentucky
 Elder Patch Branch im Scott County, Virginia
 Elder Swamp im Hanover County, Virginia

in Antarktika:

 Elder Bluff, Felsenkliff im Palmerland
 Elder-Gletscher, Gletscher im Viktorialand
 Elder Peak, Berg in der Ross Dependency
 Mount Elder, Berg auf Elephant Island, Südliche Shetlandinseln

im NRHP gelistete Objekte:
 Elder Grey Meetinghouse, in North Waterboro, Maine, ID-Nr. 79000175
 Elder-Moffitt House, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 94001605
 Elder’s Mill Covered Bridge and Elder Mill, in Watkinsville, Georgia, ID-Nr. 94000389

Siehe auch:
 Day-Elder Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Elder Island
 Elder Lake
 Elder Care, Dienstleistungen
 Elder Index, Maßstab für Lebenshaltungskosten
 Elder Scientific Exploring Expansion, australische Expedition 1891/1892
 The Elder Scrolls, Computerspiel-Reihe
 Die vier Söhne der Katie Elder, US-amerikanischer Film von Henry Hathaway (1965)
 Elders
 Hélder, portugiesischer männlicher Vorname